Wełes – miasto w Macedonii Północnej 
 Veles – black metalowy zespół ze Śląska
 Veles – planeta pozasłoneczna

Zobacz też 
 Weles – bóg słowiański